Dibble ist der Familienname folgender Personen:

 Charles E. Dibble (1909–2002), US-amerikanischer Anthropologe und Linguist
 David Scott Dibble (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Harold L. Dibble (1951–2018), US-amerikanischer Paläoanthropologe und Archäologe
 Samuel Dibble (1837–1913), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dibble-Becken, Seebecken vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Dibble Bluff, Felsenkliff auf White Island, Antarktis
 Dibble-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Dibble-Gletscherzunge, seewärtige Verlängerung des Dibble-Gletschers im Wilkesland, Antarktika
 Dibble-Eisbergzunge, seewärtiges Ende der Dibble-Gletscherzunge im Wilkesland, Antarktika
 Dibble Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis